Масловаре може да се односи на:

 Масловаре (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Масловаре (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Припадници породице Масловара
 Никола Масловара